Архептолем () — древнегреческое имя
  — возница Гектора
 (65590) Архептолем — троянский астероид Юпитера
 Архептолем — политик Древних Афин V века